Gorm steht für:
 German Offroad Masters, DMV Rallye Raid Meisterschaft
 Gorm (Automarke), ehemalige dänische Automarke
 Grails Object Relational Mapping
 Grundordnung des Römischen Messbuchs, siehe Allgemeine Einführung in das Römische Messbuch 

Gorm ist der Name folgender Personen:
 Gorm (vor 900–958), dänischer Anführer
 Gorm von Dänemark (1919–1991), dänischer Prinz, Sohn von Prinz Harald und Enkel von König Friedrich VIII.
 Gorm Grimm (1941–2008), deutscher Arzt

Gorm ist der Familienname folgender Personen:
 Ludwig Gorm (1884–1965), österreichischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Guttorm (Begriffsklärung)